Elissa - variante del nome proprio di persona Elisa
Elissa - altro nome di Didone, leggendaria regina di Cartagine
Elissa - una delle donne narratrici nel Decameron
Elissa - cantante libanese
Elissa - romanzo di H. Rider Haggard
Elissa - brigantino a palo ottocentesco, ora convertito in nave museo